Winterzeit steht für:

 Winter, als Jahreszeit
 Winterzeit, nichtamtliche Bezeichnung der Normalzeit, siehe Sommerzeit #Grundlagen
 Winterzeit, Weihnachtstournee der Band Karat im Jahr 2006, siehe Karat (Band) #2005 bis 2009
 Winterzeit I und II, Klavierstücke von Robert Schumann aus dem Zyklus Album für die Jugend (1848)

WinterZeit steht für:
 WinterZeit AUDIOBOOKS, deutsches Hörspiellabel von Markus Winter
 WinterZeit. Erinnerungen eines deutschen Sinto, der Auschwitz überlebt hat, Biografie von Walter Winter (1999)

Siehe auch:
 Wintertime (englische Entsprechung)